Valkyrie Profile – serie di videogiochi
 Valkyrie Profile – videogioco del 1999 tratto dall'omonima serie
 Valkyrie Profile: Covenant of the Plume – videogioco del 2008 tratto dall'omonima serie